Luben – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Luben – wieś w Bułgarii, w obwodzie Silistra